Norbert Kiss (* 2. Mai 1985 in Szombathely) ist ein ungarischer Automobilrennfahrer, der seit 2011 an der Truck-Racing-Europameisterschaft teilnimmt.

Karriere 
Kiss begann die Rennfahrten mit einem Simulator, dem Live for Speed. 2005 wurde man auf ihn aufgrund seiner Erfolge mit dem Spiel aufmerksam. In dem Opel Astra Cup fuhr er eine kurze Saison. Er gewann 4 Rennen und wurde zu dem Rookie des Jahres gewählt. Bei seinem ersten Versuch gewann er den am renommiertesten Marken-Cup Ungarns, den Renault Clio Cup in dem jahre 2006. In dieser Serie konnte er 10 Siege verbuchen und konnte lediglich einmal nicht auf dem Podest stehen. Am Ende dieses Jahres wurde er zu dem Fahrer des Jahres gekürt. Im Jahre 2007 fuhr er als in den Farben von IMC Motorsport an dem damals gestarteten Ungarischen SEAT Léon Cup, welchen er vor Gábor Wéber gewann. Die Erfolgsserie setzte sich 2008 weiter fort, wobei er aber bereits mit zwei starken Kontrahenten, Weber und Norbert Michelisz, zu kämpfen hatte. Ende des Jahres konnte er erneut den Meistertitel gewinnen. Ein Jahr später, in 2009, fuhr er in zwei Kategorien, in dem Suzuki Swift Cup, und der E kategorie unter Formel Autos mit dem Formula Renault. Er konnte den Suzuki Cup gewinnen (mit 8 Siegen) in der Formula Renault Gruppe wurde er ebenfalls Erster und erlangte in der absoluten Wertung belegte er Platz Zwei. 2010 fuhr er in den Farben des Zengõ Motorsport in dem spanischen SEAT León Supercopa eine kurze Saison. Seine Ergebnisse waren 2 zweite Plätze und mehrere gute Platzierungen. In der Gesamtwertung stand er auf Rang Drei hinter Carol und Nogues, da sein Fahrzeug in Jerez aber schwer beschädigt wurde, konnte er an dem letzten Wochenende nicht fahren und belegte schlussendlich Rang Sechs in der Gesamtwertung. 2014 und 2015 wurde er zum Meister der Truck-Racing-Europameisterschaft.

Erfolge 
2005: Mobil 1 Opel Astra Cup

 Vier Siege und Rang 5 in der Gesamtwertung
 Rookie of the year

2006: Shell V-Power Renault Clio Cup

 10 Siege und Sieger der Meisterschaft
 Rennfahrer des Jahres

2007:

 Sieger des ungarischen SEAT León Super-Cups
 Platz 16 im Mobil 1 Porsche Super-Cup

2008:

 Sieger des ungarischen SEAT León Super-Cups

2009:

 Sieger des Genex Suzuki Swift Cups
 Sieger der ungarischen Formel Renault

2010:

 Platz 6 der spanischen SEAT León Supercopa

2011

 Truck-Racing-Europameisterschaft, Startnummer 12
 12. Platz in der Gesamtwertung

2012

 Truck-Racing-Europameisterschaft, Startnummer 12
 10. Platz in der Gesamtwertung

2013

 Truck-Racing-Europameisterschaft, Startnummer 10
 4. Platz in der Gesamtwertung

2014

 Truck-Racing-Europameisterschaft, Startnummer 4
 Europameister 2014

2015

 Truck-Racing-Europameisterschaft, Startnummer 1
 Europameister 2015

2016

 Truck-Racing-Europameisterschaft, Startnummer 1
 5. Platz in der Truck-Racing-Europameisterschaft 2016 mit einem Mercedes-Benz-Renntruck des Team Tankpool24 Racing

2017

 Truck-Racing-Europameisterschaft, Startnummer 24
 3. Platz in der Truck-Racing-Europameisterschaft 2017 mit einem Mercedes-Benz-Renntruck des Team Tankpool24 Racing

2018

 Truck-Racing-Europameisterschaft, Startnummer 3
 Momentane 4. Platz in der Truck-Racing-Europameisterschaft 2018 mit einem Mercedes-Benz-Renntruck des Team Tankpool24 Racing

 Truck-Racing-Europameisterschaft, Startnummer 5
2021
 Europameister 1. Platz in der Truck-Racing-Europameisterschaft 2021 mit einem MAN Renntruck Team Révész

Resultate in der Truck-Racing-Europameisterschaft

Weblinks

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Ungarn)
Truck-Rennfahrer
Ungar
Geboren 1985
Mann